Арвидас Александрович Янонис (; , Кедайняй, Литовская ССР, СССР) — советский и литовский футболист. Центральный защитник. Заслуженный мастер спорта СССР (1989). Мастер спорта СССР международного класса (1987).

Биография 
Сын Александра Янониса, игрока вильнюсского «Спартака» в 1959—1960 годах.

Воспитанник футбольной школы Кедайняя — с 1970. Первый тренер — З. Юшка.

В составе «Жальгириса» оказался по воле случая — главный тренер «Жальгириса» Зелькявичус, по рекомендации помощников, поехал на просмотр игры молодёжных команд Литовской ССР, по итогам которого планировал взять себе в команду игроков. Одним из этих игроков и оказался Янонис, который дебютировал в «Жальгирисе» в 1978 году. С 1979 Янонис — основной защитник команды, проводил за сезон более 30 игр.

В 1979 играл на футбольном турнире летней Спартакиады народов СССР.

В 1982 помог клубу выйти в высшую лигу чемпионата СССР. Успешное выступление «Жальгириса» в высшей лиге привлекло внимание специалистов к Янонису. Так, в 1985 он включён в Список 33 лучших футболистов сезона в СССР под № 3. В 1986 году был привлечён к играм олимпийской сборной СССР.

В 1986—1987 также был в списках «33-х лучших», в 1987 стал чемпионом летней Универсиады. В конце того же года вместе с «Жальгирисом» стал обладателем бронзовых медалей чемпионата СССР.

Летом 1988 года Янонис был включён Анатолием Бышовцем в состав олимпийской сборной, отправляющейся в Сеул. На олимпийском турнире отыграл только в заключительной игре группового этапа — вышел на замену в игре против сборной США при счете 4:0 в пользу сборной СССР (окончательный счёт 4:2).

В 1990 году, после выхода литовских клубов из чемпионата СССР, играл в Балтийской лиге. В конце года переехал в Москву, где выступал за московский «Локомотив». В том же году дебютировал за сборную Литвы по футболу.

Перед началом сезона 1991/92 уехал в Австрию, где заключил контракт с клубом «Санкт-Пёльтен». За 3 года в высшей лиге чемпионата Австрии провёл 77 игр.

В 1994, после вылета «Санкт-Пёльтена» в первую лигу, перешёл в клуб 1-й лиги Герасдорф, где его партнером стал экс-одноклубник по «Жальгирису» Стасис Баранаускас. Был основным игроком команды.

С 1998 играл за команды низших дивизионов Австрии.

На 2003 год жил в Вене, продолжал играть в любительских лигах в Австрии, одновременно с этим работал в корпорации, производящей в Австрии вагоны для поездов метрополитена.

На 2008 год проживает в Австрии, занимается бизнесом, предприятие по производству окон.

Игровая характеристика 
Физически сильный, хладнокровный и надежный, хорошо справлялся с персональной опекой соперников.

Достижения 
 Чемпион Олимпийских игр 1988 года (1 матч на Олимпиаде)
 Чемпион Универсиады 1987 года
 Бронзовый призёр чемпионата СССР 1987 г.
 Финалист Кубка Литвы 1990 года
 В списках «33-х лучших» 3 раза: № 3 (1985—1987)
 В составе олимпийской сборной СССР — 2 матча (1986, 1988)
 В сборной Литвы — 6 игр (1990, 1992—1993)

Статистика выступлений 

 Прочие — Кубок Федерации Футбола СССР и Переходные игры за право играть в высшей лиге

Семья 
Женат.

Примечания

Ссылки 
 Выступления в еврокубках
 

Футболисты СССР
Футболисты Литвы
Игроки сборной Литвы по футболу
Игроки ФК «Жальгирис»
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Санкт-Пёльтен»
Игроки ФК «Герасдорф»
Мастера спорта СССР международного класса
Заслуженные мастера спорта СССР
Чемпионы летних Олимпийских игр 1988 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1988 года
Олимпийские чемпионы по футболу
Олимпийские чемпионы от СССР